

Cucina 
 Supa barbetta – piatto italiano tradizionale del Piemonte

Guerra 
 Barbetta – struttura difensiva di un cannone o di un pezzo di artiglieria

Persone 
 Felice Barbetta (1937) – ex calciatore italiano
 Giulio Cesare Barbetta (1540-1603) – liutista e compositore italiano